Ärtholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ärtholmen, Esbo, Nyland, 
 Ärtholmen, Helsingfors, Nyland,

Sverige 

 Ärtholmen, Malmö, Skåne,

Se även
Ärholmen